Му́дьюга:
 Мудьюга (посёлок) — посёлок в Кодинском сельском поселении Онежского района Архангельской области
 Мудьюга (приток Онеги) — река в Онежском районе Архангельской области, приток Онеги
 Мудьюга (река, впадает в Белое море)(Верховка) — река в Приморском районе Архангельской области, впадает в Белое море (Сухое море)
 Мудьюга (станция) — станция Северной железной дороги в Онежском районе Архангельской области, на участке Обозерская—Малошуйка

См. также 
 Мудьюг